Валентин Антонинович Карташов (8 марта 1919, Саранск — 2 мая 2010, Саранск) — учёный, специалист в области истории инженерной науки.

Биография 
Родился в городе Саранске в семье служащих. Окончил Московский институт инженеров транспорта, путейский факультет (1942 год).

Участник Великой Отечественной войны (1942—1945 года). Награждён Орденом Красной Звезды.

После успешной защиты кандидатской диссертации в 1949 году, на тему «Напряжённое состояние узлов металлических пролётных строений мостов при неполном перекрытии стыков», направлен в Саратовский автодорожный институт. Доцент (с 1952 года), заведующий кафедрой.

C 1958 года — в Мордовском государственном университете. В 1958 году на инженерно-техническом факультете при участии Валентина Антониновича было открыто отделение «Промышленное и гражданское строительство». Этим было положено начало высшему строительному образованию в республике. С 1960 по 1961 годы был деканом инженерно-технического факультета. Заведующий кафедрой сопротивления материалов и строительного дела (1958—1968 годы), переименованной впоследствии в кафедру строительных конструкций и строительной механики (1968—1980 годы). В 1962—1970 годах — проректор по научной работе университета. Доцент кафедры (с 1982 года).

Научная работа 
Заведуя в 1968—1979 годах кафедрой строительных конструкций и строительной механики, Карташов руководил комплексной кафедральной научной темой «Работа строительных конструкций в зонах узлов, стыков и сопряжений», которая входила в общесоюзный план научных исследований в области металлических конструкций. На основании результатов научных исследований, выполненных под руководством Карташова, были разработаны новые более индустриальные конструкции пролётных строений мостов. Занимаясь обследованиями металлических конструкций зданий и сооружений, В. А. Карташов исследовал влияние геометрических несовершенств на их работоспособность и предложил множество вариантов увеличения эксплуатационной надёжности конструктивных элементов. Работы Карташова по исследованию упругих систем с заданными напряжениями стали оригинальным направлением учения о прочности и деформативности тел.

Внёс существенный вклад в науковедение, долгие годы работал над проблемами истории механики, как древнейшей и универсальной науки. Изучая труды учёных древности (Архимед, Витрувий), Эпохи Возрождения (Леонардо да Винчи, Иоганн Кеплер) и Нового времени (академик Владимир Шухов). Сформулировал материальную основу их мировоззрения. Эти идеи изложил в книгах: «Ранние этапы развития строительной механики» (1973), «Из истории учения о прочности и деформативности тел» (1991), «История развития расчётов на прочность, жёсткость и устойчивость» (1993).

Под руководством Карташова подготовлены 5 кандидатов технических наук в области исследования напряжённо-деформированного состояния стальных конструкций. Внёс значительный вклад в дело подготовки инженерно-технических кадров и оказание научно-технической помощи строительным организациям Мордовии.

Автор 10 монографий, 5 учебников, более 20 учебных пособий, 1 из которых с грифом УМО вузов РФ, более 400 научных статей. Имеет 4 авторских свидетельства на методы испытаний.

Награды 
За проявленный героизм и активное участие во фронтовых условиях в восстановлении и строительстве мостов награждён орденом Красной звезды, как участник Великой Отечественной войны.

За научно-педагогическую и организаторскую деятельность награждён двумя орденами «Знак Почёта», 8 медалями, знаком «Отличный строитель» (1944 год), почётной грамотой Минвуза РСФСР (1982 год). ветеран труда Мордовского университета (1997). Лауреат премии Главы Республики Мордовия (2009). Заслуженный строитель Мордовской АССР (1979 год) и Российской Федерации.

Книги и учебные пособия 
 Карташов В. А. Ранние этапы развития строительной механики. Саранск, 1973.
 Карташов В. А. Применение методов теории упругости к расчёту строительных конструкций и оснований сооружений. Саранск, Издательство Мордовского университета, 1986.
 Карташов В. А. Из истории учения о прочности и деформативности тел. Саранск, Издательство Мордовского университета, 1991. — 174 с.- ISBN 5-7103-0027-6.
 Карташов В. А. История развития расчётов на прочность, жёсткость и устойчивость, Москва, 1993—116 с. — ISBN 5-7103-0135-3.
 Карташов В. А. Избранные главы курса «Сопротивление материалов» / В. А. Карташов,В. И. Федосейкин; Под общ.ред. В. А. Карташова. — Саранск, Издательство Мордовского университета, 2000. — 112 с.- ISBN 5-7103-0552-9.
 Черкасов В. Д., Карташов В. А., Юркин Ю. В. О ползучести композитов с дискретными включениями// Вестник Мордов. ун-та. 2002 № 1-2. С. 138—142.
 Черкасов В. Д., Карташов В. А., Киселёв Е. В. О деформативных свойствах ячеистых бетонов / Материалы Всероссийской научно-технической конференции «Проблемы строительного материаловедения: 1-е Соломатовские чтения». — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002. — С. 386—392.
 Карташов В. А. Бенедикт Спиноза как естествоиспытатель / Материалы Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные вопросы строительства. Вып. 1». — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002. — С. 155—172.
 Карташов В. А. О работах Леонардо Да Винчи в области фундаментостроения / Материалы Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные вопросы строительства. Вып. 1». — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002. — С. 172—176.

Примечания

Ссылки 
 Архитектурно-строительный факультет Мордовского государственного университета
 Кафедра прикладной механики Мордовского Государственного Университета
 Карташов В. А. на biblus.ru

Выпускники МИИТа
Заслуженные строители Мордовской АССР
Преподаватели Саратовского технического университета
Преподаватели Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва